Селкерк — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Селкерк — город на юге Шотландии.
 Селкерк — город в провинции Манитоба (Канада).
 Селкерк — индейская община на территории Юкон, Канада.
 Форт-Селкерк — торговый пост в Юконе, Канада.

Природные объекты 
 Селкерк — горы в Британской Колумбии, Канада.
 Селкерк — вулканическое поле, Канада.

Фамилия 
 Селькирк, Александр (1676—1721) — шотландский моряк, послуживший прототипом литературного героя романа Даниеля Дефо — Робинзона Крузо.
  (род. 1947) — новозеландский киномонтажёр, лауреат премии «Оскар» (2003).
 Селкерк, Джо (род. 1985) — британский боксёр, чемпион Англии среди любителей в полусреднем весе (2007).
 Селкерк, Джордж (1908—1987) — американский бейсболист, тренер и функционер.
  (род. 1947) — американский фотограф-портретист, чьи работы входят в частности в собрание Метрополитен-музея.
  — американский лингвист, заведующая кафедрой лингвистики Массачусетского университета.
  — британский археолог, редактор журнала Current Archaeology.
 Селкерк, Эрл — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1937, 1938).

См. также 
 Селкерк — Интерлейк — канадский федеральный избирательный округ в провинции Манитоба.
 Селкирк-рекс — порода кошек.
 Граф Селкирк — шотландский наследственный титул.